Krippner peut faire référence à : 
 Janine Krippner, volcanologue néo-zélandaise.
 Stanley Krippner (né en 1932), parapsychologue américain.